La liste des villes d'Inde donne un aperçu de l'évolution de la population des grandes villes de l'Inde pour celles qui dépassent  en 2011.

Population des régions métropolitaines

Population des villes 
Le tableau ci-dessous répertorie toutes les villes de plus de  selon le recensement de 2011.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Municipalité (Inde)

Liens externes 
 Données du recensement indien de 2011
 Classement des agglomérations de plus de 

Inde

Maharashtra